Гай Цестий Гал може да се отнася за:

 Гай Цестий Гал (консул 35 г.)
 Гай Цестий Гал (консул 42 г.)